Jméno a příjmení Dominik Filip se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Dominik Filip (kněz) – český římskokatolický kněz, zakladatel podpůrného spolku nemocných kněží a apoštolský protonotář (1827–1902)
 Dominik Filip (spisovatel) – český středoškolský profesor, spisovatel a dramatik (1879–1946)